Kirakkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirakkajärvi (sjö, lat 69,59, long 28,90), Lappland, 
 Kirakkajärvi (sjö, lat 68,70, long 27,07), Lappland, 
 Kirakkajärvi (sjö, lat 65,95, long 25,25), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar